Дупло:

 Дупло — частково закрита порожнина, яка сформувалася природним шляхом у стовбурі або гілці дерева.
 «Дупло» — перша назва музичного альбому «Жопа» гурту АукцЫон.